Noldin ist der Familienname folgender Personen:

 Hieronymus Noldin (1838–1922), österreichischer Moraltheologe, Jesuit
 Josef Noldin (1888–1929), Südtiroler Rechtsanwalt